IFAM oder IfAM steht für:
 Ingenieurbüro für Applikation Mikroelektronik (VEB Applikationszentrum), siehe VEB Applikationszentrum #Entstehung und Hauptaufgaben
 Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (Fraunhofer)
 International Flanders Athletics Meeting, Sportveranstaltung in Belgien

Abkürzung